Józef Sękowski – egiptolog
 Stefan Sękowski (ujednoznacznienie)
 Wincenty Sękowski – generał oo. marianów
 Andrzej Sękowski – psycholog
 Paweł Sękowski – historyk, prezes Stowarzyszenia "Kuźnica"